Антон Петрович Полехин (15 августа 1903, д. Крашнево, Смоленская губерния — 5 февраля 1993, Москва) — советский, российский педагог. Народный учитель СССР (1983)

Биография  
Антон Полехин (по другим источникам — Палехин) родился 15 августа 1903 года в деревне Крашнево (ныне в Глинковском районе Смоленской области).

Трудовую деятельность начал с 12 лет.

В ноябре 1917 года работал секретарем волостного совета в селе Ивонине Смоленской губернии.

Осенью 1918 года не полных 16 лет участвовал в боях с белополяками. Был контужен.

С 1921 года на педагогической работе: учитель, директор (1937-1939) 4-й артиллерийской спецшколы (Москва), инспектор Мосгороно по военным спецшколам, инспектор Наркомпроса РСФСР, заместитель заведующего Мосгороно, заведующий Пролетарским районо г. Москвы.

Осенью 1941 г. - начальник участка на строительстве оборонительных сооружений Москвы в районе Тучково-Снегири. 

В 1936 году окончил Московский историко-философский институт (заочно).

С 1947 года — директор школ Москвы. С 1958 года работал директором средней школы № 115 Москвы (с 1961 — средняя школа № 20). Одновременно работал в качестве учителя истории в школе. По его инициативе в школе были открыты разные кружки: ритмики, химический, музыкальный, работала спортивная секция. Был создан «живой уголок», разбит сад, работала пасека. 
Организовывал по безвалютному обмену летние поездки групп учащихся в социалистические страны.

Ушёл на пенсию в 1987 году.

Умер 5 февраля 1993 года. Урна с прахом была захоронена в колумбарии Донского кладбища в Москве.

Награды и звания 
 Заслуженный учитель школы РСФСР (1966)
 Народный учитель СССР (1983)
 Медаль "За оборону Москвы" (1944)

Память 
 В 2007 году, в школьном саду на аллее славы установлен бюст первому директору школы А. П. Полехину, основателю школы.
 В 2009 году вышла в свет книга о А. П. Полехине.
 В Пресненском районе Москвы установлен бюст А. П. Полехина

Примечания

Литература 
 
 Наш директор № 1 Антон Петрович Полехин/ Редактор-составитель Г.Арутюнович. М., "Зебра Е", 2011. - 416 с. ил. ISBN 978-5-94663-909-5.

Выпускники МИФЛИ‎
Похороненные на Донском кладбище